Albu (gemeente), een voormalige gemeente in Estland
 Albu (plaats), een plaats in Estland, gemeente Järva